Janusz-Korczak-Gesamtschule steht für:
 Janusz-Korczak-Gesamtschule (Bottrop)
 Janusz-Korczak-Gesamtschule (Castrop-Rauxel)
 Janusz-Korczak-Gesamtschule (Gütersloh)
 Janusz-Korczak-Gesamtschule (Neuss)